Football Club Internazionale Milano – società calcistica maschile, fondata nel 1908
Associazione Sportiva Dilettantistica Femminile Inter Milano – era una società calcistica femminile, fondata nel 2009  e poi scioltasi nel 2018 per cedere il titolo sportivo all'Inter Women.